Miejscowości w USA:
 Dumas – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Desha
 Dumas – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Tippah
 Dumas – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Moore

Osoby z nazwiskiem Dumas:
 Alexandre Dumas (ojciec) 
 Alexandre Dumas (syn)
 Adolphe Dumas – francuski poeta i dramaturg
 Charles Dumas – amerykański skoczek wzwyż, mistrz olimpijski
 Jean-Baptiste Dumas – francuski chemik i polityk
 Roland Dumas – francuski prawnik i polityk
 Vito Dumas – argentyński żeglarz samotny